NGC 4494 (другие обозначения — UGC 7662, MCG 4-30-2, ZWG 129.5, PGC 41441) — эллиптическая галактика (E1) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Эллиптические галактики
4494
Волосы Вероники (созвездие)
Группа Волос Вероники I
Галактики, открытые в 1785 году